Jeßberger oder Jessberger ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar K. Jessberger (1943–2017), deutscher Physiker, Planetologe und Hochschullehrer
 Florian Jeßberger (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hans-Ludwig Jessberger (1932–2001), deutscher Bauingenieur

Jessberger ist der Name eines Asteroiden:

 (16231) Jessberger